Dubbelgångaren kan avse:

Böcker 
 Dubbelgångaren (Fjodor Dostojevskij) – en bok av Fjodor Dostojevskij
 Dubbelgångaren (Colin Forbes) – en bok av Colin Forbes
 Dubbelgångaren (José Saramago) – en bok av José Saramago
 Dubbelgångaren (Frederick Forsyth) – en bok av Frederick Forsyth

Filmer 
 Dubbelgångaren (film, 1931) – en film av Max Nosseck, originaltitel Der Schlemihl 
 Dubbelgångaren (film, 1933) – en film av Richard Wallac, originaltitel The Masquerader
 Dubbelgångaren (film, 1978) – en film av Rainer Werner Fassbinder, originaltitel Despair

Se även 
Dubbelgångare (film) – en amerikansk-kanadensisk thriller från 1988

Referenser